Tertyschny (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Tertyschny (* 1977), russischer Eishockeyspieler 
 Dmitri Walerjewitsch Tertyschny (1976–1999), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Wiktorowitsch Tertyschny (* 1970), russischer Eishockeyspieler